Die Abkürzung ÖVAG wird verwendet für:
 Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, bis 4. Juli 2015 Spitzeninstitut der österreichischen Volksbank Gruppe
 Österreichische Versicherungs Aktien Gesellschaft, Versicherungsgesellschaft der Zwischenkriegszeit, Auffanggesellschaft im Phönixskandal

Abkürzung